Алекса́ндр Кравчу́к:
 Кравчук, Александр (1922—2023) — польский историк, писатель, государственный деятель.
  (род. 1959) — украинский бизнесмен, сын первого президента Украины Леонида Кравчука.
 Кравчук, Александр Михайлович (1956—2018) — русский художник-живописец, представитель реалистической школы.